Head Above Water (engl. „Kopf über Wasser“) steht für:

 Head Above Water (Album), Album von Avril Lavigne
 Head Above Water (Lied), Lied von Avril Lavigne
 Kopf über Wasser (Originaltitel: Head Above Water), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1996